Черногорка может означать:

 Черногорка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Черногорка — село в Березовском районе Одесской области Украины.
 Черногорка (Кривой Рог) — исторический район Кривого Рога.
 Черногорка (демоним) — жительница Черногории.
 Черногорка (этноним) — этническая Черногорка.
 Черногорка — адонис весенний (Adonis vernalis).

См. также